BMW N73 – motore della BMW
 Nokia N73 – telefono cellulare della Nokia